Blu oltremare – colore
Oltremare – album del 2002 del gruppo Archinuè
Oltremare – domini crociati in Siria e Palestina fra la fine dell'XI secolo e gli inizi del XIV secolo
Oltremare - Non è l'America – film del 1998 per la regia di Nello Correale
Oltremare – gruppo rock progressivo
Oltremare – parco tematico di Riccione
Oltremare – romanzo scritto da Marco Steiner, con protagonista un giovane Corto Maltese

Pagine correlate
Territorio d'oltremare

Altri progetti